Bares oder Barès ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Bares (* 1970), italienischer Violinist, Pianist und Musikverleger
 Gabriel Barès (* 2000), schweizerisch-französischer Fußballspieler
 Nikolaus Bares (1871–1935), deutscher Geistlicher, Bischof von Hildesheim
 Peter Bares (1936–2014), deutscher Organist, Komponist und Lyriker

Bares steht für:
 Bares (A Coruna), Parroquia in Mañón, Spanien

Siehe auch:
 Barres